Brian Murphy (acteur), een Brits acteur
 Brian Murphy (musicus), Iers multi-instrumentalist en tekstschrijver 
 Brian Murphy (voetballer), een Ierse voetballer